JoJo z cyrku (, 2003–2007) – serial animowany produkcji kanadyjskiej, z 2003 roku, który emitowany był w bloku Playhouse Disney na kanale Disney Channel. Od 1 września 2010 roku emitowany jest przez Playhouse Disney.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: na zlecenie Disney Character Voices International – Sun Studio Polska
Udział wzięli:
 Magdalena Krylik – JoJo 
 Wojciech Paszkowski – Tata JoJo 
 Anna Sroka – Skibo (większość odcinków)
 Brygida Turowska – Skibo (niektóre odcinki)
 Katarzyna Łaska – Trina 
 Jarosław Boberek – Goliat 
 Tomasz Steciuk – Ivan 
 Cezary Kwieciński – Jumberto
 Katarzyna Pysiak – Kuki
i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Programy Disney Channel
Telewizyjne seriale animowane Walta Disneya
Seriale telewizyjne emitowane od 2003
Seriale telewizyjne zakończone w 2007